Niemcy:
 Schwachhausen – dzielnica Bremy
 Schwachhausen – dzielnica gminy Wienhausen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle